Zomerkamp (Romeins leger)
 Zomerkamp (recreatie)